Виллер-ле-Сек ():
 Виллер-ле-Сек — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.
 Виллер-ле-Сек — коммуна во Франции, департамент Марна.
 Виллер-ле-Сек — коммуна во Франции, департамент Мёз.
 Виллер-ле-Сек — коммуна во Франции, департамент Эна.
 См. также 
 Вилле-ле-Сек () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель.